Meret peut faire référence à :
 Meret, un dieu égyptien,
 un prénom germanique féminin :
 Meret Burger (1975-), une réalisatrice allemande.
 Meret Oppenheim (1913-1985), une écrivaine, une artiste peintre, une photographe et plasticienne suisse.

Homonymie de prénom